Druga hrvatska vaterpolska liga, treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2010. je činilo jedanaest klubova podijeljenih u dvije grupe.

Ljestvice

Jug

Sjever

Za prvaka II. lige 
Kruna Osijek - Cavtat 13:10 
Cavtat - Kruna Osijek 25:8 
Cavtat prvak 2.HVL za 2010. godinu

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2009./10.
 1. B HVL 2010.
 3. HVL 2010.

Izvori 
 Hrvatski športski almanah 2010/2011
 VK Kruna Osijek  2. HVL Sjever 2010.
 wayback arhiva, hvs.hr 2. HVL Sjever 2010. - rezultati

2010